«Сталь» — советский футбольный клуб из Днепропетровска. В группе «Г» занял 4-е место весной 1936 года и 2-е место осенью 1936 года. В кубке СССР в 1936 году проиграл в 1/32 финала.

«Сталь» и «Днепр» 
В 1936 году в Днепропетровске кроме команды «Сталь» трубопрокатного завода имени Ленина был и другой клуб «Сталь» завода имени Петровского — будущий «Днепр», которому часто приписывают и сезоны их одноклубников. Однако на сайте «Днепра» чётко сказано:

В Кубке СССР в 1937 году помимо команды «Сталь» завода имени Петровского принимала участие также команда «Сталь» завода имени К. Либкнехта — проиграла в 1/64 финала.

Примечания

Ссылки 
 Матчи клуба в базе Wildstat (включая команду «Сталь» завода им. К. Либкнехта в 1937)

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Днепра